Ángel Gallardo (1867–1934) – argentyński inżynier, naukowiec i polityk, minister spraw zagranicznych, rektor uniwersytetu w Buenos Aires
 Ángel Gallardo (ur. 1943) – hiszpański golfista
 Ángel Gallardo – stacja metra w Buenos Aires